JEU peut désigner :
 JEU, la revue théâtrale québécoise fondée en 1976
 L'acronyme de Jeune entreprise universitaire